Rassemblement du Peuple Français, een voormalige Franse politieke partij (leider Charles de Gaulle)
Rassemblement Pour la France, een Franse politieke partij (leider Charles Pasqua)
Reformatorische Politieke Federatie, een voormalige Nederlandse politieke partij
Rwandees Patriottisch Front, een Rwandese politieke partij en voormalige guerrillagroep
RPF, een motorfietsmerk, ontwikkeld door Deronzière